Тадеуш Ковальський:
 Тадеуш Ковальський (1883 — ?) — архітектор, що працював у Станіславові (тепер Івано-Франківськ).
 Тадеуш Ковальський ( 1972) — польський борець вільного стилю, срібний призер чемпіонату Європи.
 Тадеуш Ковальський (1889—1948) — польський тюрколог, арабіст і іраніст.
 Тадеуш Ковальський (1894—1940) — футболіст і фігурист, капітан артилерії польської армії.